Амирджанов — фамилия; имеет женскую форму Амирджанова.
 Амирджанов, Абдулали-бек Ширали-бек оглу (1870—1948) — азербайджанский государственный и политический деятель.
 Амирджанов, Артём Аркадьевич (1945—2020) — советский футболист, советский и российский тренер; функционер.
 Амирджанов, Артём Гарегинович (род. 1930) — советский, украинский и российский учёный в области физиологии винограда.
 Амирджанов, Руслан Рамиз оглы (род. 1985) — азербайджанский футболист, полузащитник.